Lugarteniente, persona con autoridad y poder para sustituir a otra en sus funciones, puede referirse a:

 Lugarteniente General del Reino, título o cargo que existió en Francia y España durante el Antiguo Régimen.
 Lugarteniente General de Cataluña.
 Lugarteniente general de la Orden de Malta.
 Lugarteniente General del Reino de Aragón
 Lugarteniente General del Reino de Valencia, alta magistratura de la Corona del reino de Valencia.

Milicia 
 Lugarteniente, empleo que se daba a un oficial de alta graduación que ocupaba el segundo lugar en un ejército o plaza de guerra.